San Felipe (poble amerindi), poble amerindi de Nou Mèxic (EUA)
 Huracà San Felipe, huracà que afectà les illes de Sotavent, Puerto Rico, les Bahames i Florida el setembre de 1928
 Toponímia
 San Felipe o Nueva Colonia de San Felipe, nom de Xàtiva al segle XVIII
 San Felipe (Salta) població de la província de Salta (Argentina)
 Fortaleza de San Felipe, castell monumental de Cartagena de Colòmbia Patrimoni de la Humanitat
 San Felipe (Texas), als Estats Units
 San Felipe (Baja California), ciutat de l'estat mexicà de Baixa Califòrnia
 San Felipe (Veneçuela) municipi i capital en l'estat de Yaracuy (Veneçuela)
 San Felipe (Xile) comuna de Xile, a la província de Valparaíso
 Castell de San Felipe